De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1896-1899 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1896 en de verkiezingen van 1899. De zittingsperiode ging in op 15 september 1896 en liep af op 18 september 1899.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1896

Liberalen (27 zetels)
Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein
Frederik Herman Pieter van Alphen
Willem Adriaan Bergsma
Jan Breebaart Kzn.
Herman Frederik Bultman
Eppo Cremers
Hendrik Fennema
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Johan Herman Geertsema Czn.
Maurits Cornelis van Hall
Melchert de Jong
Herman Jacob Kist
Hendrik van Lier
Hendrik Rudolph van Marle
Hendrik Muller Szn.
Albertus van Naamen van Eemnes
Hermanus Adrianus Nebbens Sterling
Anthony Ewoud Jan Nijsingh
Cornelis Pijnacker Hordijk
Adrianus Prins
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Gijsbert van Tienhoven
Theodorus Petrus Viruly
Benjamin Marius Vlielander Hein
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt
Abraham Carel Wertheim

Katholieken (13 zetels)
Willem Cornelis Johannes Josephus Cremers
Léon Magnée
Willem Merkelbach
Franciscus Xaverius Jacobus van Nispen tot Pannerden
Leo van Nispen tot Sevenaer
Willem Hubert Pijls
Willem Prinzen
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Hubert Gérard Louis Regout
Alphons Sassen
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen
Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann

Antirevolutionairen (5 zetels)
Titus van Asch van Wijck
Derck Engelberts
Karel Antonie Godin de Beaufort
Robert Melvil van Lynden
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye

Vrije liberalen (4 zetels)
Rembt Tobias Hugo Pieter Liebrecht Alexander van Boneval Faure
Gerrit Jan van Heek
Eduard Nicolaas Rahusen
Sjoerd Vening Meinesz

Conservatieven (1 zetel)
Willem Constantijn van Pallandt van Waardenburg

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1896 werden 16 Eerste Kamerleden verkozen.

Tussentijdse mutaties

1896
 19 september: Petrus Johannes Antonius Smitz (katholieken) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Jacob Willem van den Biesen als zijn opvolger, hij werd op 1 december dat jaar geïnstalleerd.
 27 oktober: Eppo Cremers (liberalen), die door de Provinciale Staten van Zuid-Holland was herkozen als Eerste Kamerlid, maar nog niet was geïnstalleerd, overleed. Cornelis Jacob Sickesz werd gekozen als zijn opvolger en op 1 december dat jaar geïnstalleerd.

1897
 13 januari: Derck Engelberts (antirevolutionairen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot substituut-griffier bij de Arrondissementsrechtbank van Roermond. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Willem Gerard Brantsen van de Zijp als zijn opvolger, hij werd op 5 april dat jaar geïnstalleerd.
 27 januari: Gijsbert van Tienhoven (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Dirk Laan als zijn opvolger, hij werd op 5 april dat jaar geïnstalleerd.
 30 november: Abraham Carel Wertheim (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 5 januari 1898 geïnstalleerd.

1898
 10 januari: Cornelis Jacob Sickesz (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot directeur-generaal bij het Departement van Binnenlandse Zaken. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Joan Röell (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 28 maart dat jaar geïnstalleerd.
 11 januari: Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen (katholieken) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Petrus van der Does de Willebois als zijn opvolger, hij werd op 28 maart dat jaar geïnstalleerd.
 15 augustus: Hendrik Muller Szn. (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Frederik Bernard s'Jacob (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 20 september dat jaar geïnstalleerd.
 september: Willem Gerard Brantsen van de Zijp, Karel Antonie Godin de Beaufort en Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye (allen antirevolutionairen) traden toe tot de Vrij-Antirevolutionaire Partij.

1899
 29 april: Franciscus Xaverius Jacobus van Nispen tot Pannerden (katholieken) overleed. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Stephanus Martinus van Wijck als zijn opvolger, hij werd op 26 juni dat jaar geïnstalleerd.

1896-1899
Nederlandse politiek in 1896
Nederlandse politiek in 1899